Kategoria e Parë (Prima Divizie a Albaniei) este cel de-al doilea eșalon al sistemului fotbalistic din Albania.

Lista campioanelor

Performanță după club

Referințe

Legături externe
 Profilul pe Soccerway.com

Ligi secunde de fotbal din Europa
Fotbal în Albania